Убапоранга ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Входит в экономико-статистический  микрорегион Каратинга. Население составляет 18 818 человек на 2006 год. Занимает площадь 390,886 км². Плотность населения — 67,2 чел./км².

История 
Город основан 1 января 1993 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 30.765.387,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 101,86 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,698 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс